Кубок Греції з футболу 2012–2013 — 71-й розіграш кубкового футбольного турніру в Греції. Титул здобув Олімпіакос.

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 жовтня 2012

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 жовтня 2012

|}

Другий раунд 
Команди Анагеннісі (Кардиця), Аігініакос, Пієрікос, Проодефтікі, Панахаїкі, Етнікос (Газорос), Лариса, Аполлон (Смірніс), Каллітея пройшли до наступного раунду після жеребкування.

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 жовтня 2012

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|31 жовтня 2012

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 листопада 2012

|}

1/16 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|28 листопада/19 грудня 2012

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|28 листопада/20 грудня 2012

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|28 листопада/22 грудня 2012

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|29 листопада/19 грудня 2012

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|29 листопада/20 грудня 2012

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|29 листопада/23 грудня 2012

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|12/20 грудня 2012

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|12/22 грудня 2012

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|12/23 грудня 2012

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|13/20 грудня 2012

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|13/22 грудня 2012

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|13/23 грудня 2012

|}

1/8 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|9/23 січня 2013

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|10/24 січня 2013

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|16/30 січня 2013

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|16/31 січня 2013

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|17/30 січня 2013

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|17/31 січня 2013

|}

1/4 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|27 лютого/13 березня 2013

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|27 лютого/14 березня 2013

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|28 лютого/6 березня 2013

|}

1/2 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|17/27 квітня 2013

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|18/28 квітня 2013

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Греції на soccerway 

2012—2013
Греція
Греція
2012 у грецькому спорті
2013 у грецькому спорті